Bania kan syfta på följande:
 Bania (kast), en kast i Indien, se Indiens etnologi i 1800-talets europeiska perspektiv

Geografi

Bulgarien 

 Banya (ort i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Karlovo, 
 Banya (ort i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Panagjurisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar